Anastasija Grišina – ginnasta russa
 Elena Grišina – ex schermitrice russa

Pagine correlate
Grišin